Matrix ([], []; lat.  „Gebärmutter“, eigentlich „Muttertier“. Die  Mehrzahl von Matrix heißt – je nach Bedeutung –  [] oder eingedeutscht Matrizen [], []). Als Matrix wird bezeichnet:
 eine Anordnung in Form einer Tabelle
 Matrix (Mathematik), die Anordnung von Zahlenwerten oder anderen mathematischen Objekten in Tabellenform
 Matrix (Logik), der quantorenfreie Teil einer Formel in der Prädikatenlogik
 eine mögliche Organisationsform für Unternehmen, siehe Matrixorganisation
 eine Satzform in der Grammatik, siehe Matrixsatz
 ein Verfahren, um Mängel und deren Ursachen zu ermitteln, siehe Prüfmatrix

Biologie:
 Extrazelluläre Matrix, die Zwischenzellsubstanz
 das Innere von Zellorganellen:
 Mitochondrium
 Hydrogenosom
 Mitosom
 Plastiden wie beispielsweise Chloroplasten (auch als Stroma bezeichnet)
 das Innere des Zellkerns, die Kernmatrix
 Nagelmatrix, die Stelle des Finger- oder Zehennagels, an der dieser entsteht
 die Wand eines Perlgeschwulsts des Ohres, des Cholesteatoms
 die organische Stützstruktur des Perlmutts

weitere Naturwissenschaften:
 die Bestandteile einer Analysenprobe, die nicht analysiert werden
 Matrix (Geologie), die feinkörnige Grundmasse eines Gesteins

Psychologie:
 Perinatale Matrizen, während der Geburt durchlaufene Erfahrungsmuster

Technik:
 Verbundwerkstoff #Matrix, Material, in das andere Bestandteile eingebettet sind, meist ein Bindemittel
 eine Form der Anzeigetechnik, siehe Matrixanzeige
 eine Form elektrischer Schaltungen, siehe Matrixschaltung
 Dematrix, eine Schaltung der Farbfernsehtechnik, die das fehlende Grünsignal aus Rot, Blau und Schwarzweiß zurückgewinnt
 ein Gerät zur automatisierten Steuerung im Vorführraum von Kinos, der Matrixautomat
 ein reaktionsträges Einbettungsmedium für reaktive Moleküle bei der spektroskopischen Analyse, siehe Matrixisolation sowie MALDI-TOF
 Matrix (Kommunikationsprotokoll), ein offenes Protokoll für Echtzeitkommunikation

Filme:
 Matrix (Film), ein Science-Fiction-Film (1999) und dessen Fortsetzungen:
 Matrix Reloaded (2003)
 Matrix Revolutions (2003)
 Animatrix (2003)
 Matrix Resurrections (2021)

Literatur:
 ein virtuell realer Datenraum in der Neuromancer-Trilogie, einem Science-Fiction-Roman
 der gleiche Datenraum im dazugehörigen Rollenspiel Shadowrun

Namentlich:
 Matrix (Hörfunksendung), eine Computersendung des österreichischen Radiosenders Ö1
 Matrix (Club), eine Diskothek in Berlin
 Matrix Bochum, eine Diskothek in Bochum
 Dj Matrix (* 1987), italienischer DJ und Musikproduzent
 Hyundai Matrix, ein Automodell
 Matrix (Literaturzeitschrift)
Toyota Matrix, ein Automodell

MATRIX steht als Abkürzung für:
 Multistate Anti-Terrorism Information Exchange

Siehe auch:

 Matrize (Begriffsklärung)

MATRIX